Тьомкін — прізвище.

 Тьомкін Айзик (1896—1938) — громадський і політичний діяч, член Української Центральної Ради.
 Тьомкін Дмитро (1894—1979) — американський композитор, переважно у сфері кіномузики, чотирикратний лауреат премії «Оскар».
 Тьомкін Володимир Іонович (1861—1927) — єврейський громадський та релігійний діяч, казенний рабин Єлисаветграда з 1893 по 1917 рік, з 1925 року — перший президент Всесвітнього союзу.
 Тьомкін Зіновій Іонович (1865—1942) — єврейський громадський діяч, один з лідерів ревізіоністського сіонізму. Батько композитора Дмитра Тьомкіна.
 Тьомкін Наум Юхимович (1928—2006) — начальник коксохімічного виробництва Череповецького металургійного заводу «Северсталь», Герой Соціалістичної Праці.

Єврейські прізвища